Crocodylus checchiai es una especie extinta de cocodrilo del Plioceno de Libia y el Mioceno de Kenia. C.checchiai fue nombrado en 1957 de la Formación Sahabi. Era similar en apariencia al cocodrilo del Nilo (C.niloticus), y puede que haya sido la misma especie. Restos de la parte inferior de la formación Nawata en la Cuenca Turkana de Kenia que fueron atribuidos en principio al cocodrilo del Nilo han sido reasignados a C.checchiai, extendiendo su rango geográfico y temporal.

C. checchiai es una de las más antiguas especies de Crocodylus, y se sitúa en la de la radiación de los cocodrilos. Puede haber estado cercanamente relacionado con los cocodrilos neotropicales como el cocodrilo del Orinoco (C.intermedius), o a otros cocodrilos africanos como C.anthropophagus y C.thorbjarnarsoni. A continuación, un cladograma basado en el análisis filogenético de Brochu y Storrs (2012), que coloca a C.checchiai en la base de Crocodylus:

Referencias 

Crocodylus
Crocodilomorfos extintos de África
Crocodilomorfos del Mioceno
Crocodilomorfos del Plioceno
Animales extintos descritos en 1957